Колима може бити:

Колима (држава), савезна држава Мексика
Колима (град), град у Мексику (главни град савезне државе Колима)
Колима (река), река у Сибиру (Русија)
Колима (Болањос)
Колима (Касас)
Колима (Кундуакан)
Колима (Мазатлан)
Колима (Мескитик)
Колима (Окозокоаутла де Еспиноса)
Колима (Пихихијапан)
Колима (Пуерто Ваљарта)
Колима (Синталапа)
Колима (Тапачула)